Rui est un prénom portugais, variante de Rodrigue. C'est aussi un patronyme chinois.

Prénom 

 Rui Barros (1965-), footballeur portugais ;

Prénom utilisé en tant que pseudonyme 

 Manuel Rui (1941-), écrivain angolais de langue portugaise ;
 Mário Rui (1991-), footballeur portugais.

Patronyme 

 Huang Rui (1952-), artiste chinois.

Divers 
 Shanxi Xing Rui Flame, club féminin chinois de basket-ball.

Patronyme chinois
Prénom portugais